L'Autoroute A14 (o A14) belga dal confine con la Francia, al congiungimento con l'Autoroute A22, fino ad arrivare ad Anversa. L'autostrada è lunga 101 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A014